Rudnica je lahko:
 Rudnica, Raška (Srbija)
 Rudnica, Tutin (Srbija)
 Rudnica (Slovenija)
 Rudnica, Črna gora
Rudnica, gora v vzhodnem delu Posavskega hribovja